Lista stworzeń oraz organizacji ze świata Half-Life.

Alien Grunt 
Alien Grunt – wytrzymała, silna i agresywna rasa żołnierzy ze świata Xen.

Barnacle 

Barnacle (ang. ukwiał) – fikcyjne stworzenie z serii gier Half-Life posiadające długi, lepki język chwytający ofiary. Stworzenie nie ma zdolności przemieszczania się, a atak następuje dopiero po podciągnięciu zdobyczy do otworu gębowego na suficie (najczęściej kilka, lub kilkanaście metrów wyżej).

Gargantua 
Gargantua - Około 6-metrowy stwór z Xen, widoczny kilka razy w grze Half-Life, Half-Life: Opposing Force, oraz kilkadziesiąt razy w grze Black Mesa, gdzie gracz podróżujący przez wymiar Xen przypadkiem trafia do gniazda Gargantui. Jest całkowicie kuloodporny, można go zabić jedynie dzięki materiałom wybuchowym, bądź broni energetycznej.

Gonarch 
Gonarch – fikcyjne stworzenie z gry Half-Life. Uznawane jest za końcowy etap rozwoju headcraba, wygląda jak kilkumetrowy headcrab z dużym zwisającym pęcherzem. Podczas gry Gordon Freeman spotyka tylko jednego przedstawiciela tego gatunku. Ma to miejsce w rozdziale „Gonarch's Lair” na obrzeżach świata Xen i ma charakter walki z minibossem w końcowej fazie gry.

Hazardous Environment Combat Unit 
Hazardous Environment Combat Unit (HECU; ang. Jednostka do Walki w Niebezpiecznym Otoczeniu) – fikcyjny oddział żołnierzy US Marines w grze Half-Life, działający z rozkazu prezydenta. Początkowo HECU otrzymał rozkaz znaleźć cały personel Black Mesa Research Factility i go zlikwidować. Z biegiem czasu musiał zająć się powstrzymaniem Gordona Freemana i obcych ze świata Xen. Zostali zastąpieni przez Black Ops – elitarnych komandosów.

Headcrab 
Headcrab (ang. krab głowowy) – fikcyjne stworzenie występujące w serii Half-Life, jedno z pierwszych obcych stworzeń napotkanych w pierwszej grze serii. Poluje rzucając się na głowy humanoidalnych istot w celu przejęcia kontroli nad mózgiem ofiary. Ofiara przechodzi drastyczne zmiany psychofizyczne, zmieniając się w animalistyczne stworzenie znane jako headcrab zombie. Ofiary headcrabów po pewnym czasie mutują, umożliwiając im odżywianie się przez nowy otwór gębowy położony na brzuchu. Headcraby są jednymi z najczęściej spotykanych stworzeń w grach z tej serii. Występują w różnych odmianach, takich jak Fast Headcrab (Szybki headcrab) i Poison Headcrab (Jadowity headcrab) w Half-Life 2, a także Armored Headcrab (Opancerzony headcrab) w Half Life: Alyx. Headcraby rozmnażają się dzięki stworzeniu o nazwie Gonarch.

Doktor Isaac Kleiner oswoił jednego ze standardowych headcrabów i nazwał go Lamarr. Od innych headcrabów odróżnia go brak uzębienia, nie zatracił jednak naturalnych instynktów – rzucania się na głowy ludzi i chowania się w trudno dostępnych, ciemnych miejscach takich jak szyby wentylacyjne. Jest on także przyczyną problemów związanych z teleportacją Gordona Freemana z laboratorium doktora Kleinera do Black Mesa East i w związku z tym także przyczyną pościgu za Gordonem.

Houndeye 
Houndeye lub Sound Dog (ang. pies dźwiękowy) – fikcyjne stworzenie z serii gier Half-Life, mające trzy nogi. Potrafi atakować falą dźwiękową.

Kombinat 
Kombinat (z ang. Combine) – wieloświatowe imperium obcych, pojawiające się w grach z serii Half-Life w roli głównego antagonisty. Kombinat jako imperium sukcesywnie opanowuje kolejne światy. Dokonuje tego przy użyciu urządzeń teleportacyjnych.

Mrówkolew 
Antlion – stworzenia żyjące w podziemnych koloniach. Prawdopodobnie nie posiadają narządu wzroku, reagują na wibracje podłoża.

Race X 
Rasa X – wrogo nastawiona rasa obcych z serii Half-Life. Pojawia się ona w Half-Life: Opposing Force – dodatku do gry Half-Life. Pierwszy raz można spotkać przedstawicieli tej rasy kilka godzin przed udaniem się Gordona Freemana do Xen. Nieznany jest cel ich przybycia na Ziemię, ani ich stosunki z Kombinatem.

Snark 
Snark – żyją w małych koloniach przypominających jajo, wychodząc z nich jedynie w celu zaatakowania osobnika przebywającego w pobliżu. Występuje w Half-Life, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift i Half-Life: Decay. Można go używać jako broni.

Tentacle 
Tentacle - fikcyjne stworzenie pochodzące z Xen. Polega na wibracjach oraz słuchu, atakuje przeciwnika za pomocą ostrza. Przypominają wielką, zieloną mackę.

Vortigaunt 
Vortigaunt lub Alien Slave to fikcyjny gatunek występujący w serii Half-Life. Są bardzo często spotykanym przeciwnikiem w pierwszej części gry oraz epizodycznie występującymi przyjaznymi postaciami w części drugiej (Half-Life 2) i dodatkach (Half-Life 2: Episode One i Half-Life 2: Episode Two). Vortigaunt spotkany w kanałach jako Easter egg wyjaśnia, że wszystkie vortigaunty są częścią pozaczasowego umysłu roju, który istnieje jednocześnie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Linki zewnętrzne 
 Kompletny spis istot z serii Half-Life na fandomie Borealis

 
Istoty i stworzenia z gier komputerowych
Half-Life

ru:Зен#Снарк